Kaczorowy (gromada w powiecie jasielskim)
 Kaczorowy (gromada w powiecie płońskim)